Имя Луи-Филипп носили три герцога Орлеанских — дед, сын и внук:

 Луи-Филипп Орлеанский (1725—1785).
 Луи-Филипп (II) Орлеанский, известный как Филипп Эгалите (1747—1793).
 Луи-Филипп, герцог Шартрский, с 1800 герцог Орлеанский, в 1830—1848 король Луи-Филипп I (1773—1850).

Кроме того, имя Луи-Филипп носил внук и наследник Луи-Филиппа I — Луи-Филипп, граф Парижский.